Andrzej Kalinowski – żołnierz
 Andrzej Kalinowski – działacz społeczny